Boletochaete — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1944 року.

Класифікація 
До роду Boletochaete відносять 7 видів:
 Boletochaete bicolor
 Boletochaete brunneosetosa
 Boletochaete calocystis
 Boletochaete goossensiae
 Boletochaete goossensii
 Boletochaete setulosa
 Boletochaete spinifera

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1944. New genera of fungi. I. Mycologia. 36:358-368 - P.358

Роди грибів
Болетові